Irene von Konstantinopel bezeichnet folgende Personen:

 Irene von Thessaloniki († 310), christliche Märtyrerin, zur Unterscheidung von Irene von Thessaloniki († 304)
 Irene von Byzanz (1177/1180/1181–1208), deutsche Stauferkönigin